Алоизий Корженевский (; умер в 1826) — польский проповедник и , из ордена доминиканцев, происходил из дворянского рода Корженёвских.

Издал «Traktat początkowy fizyki» (Вильно, 1806), «Kazania na niedziele i uroczystości, tajemnice roku calego, oraz na dnie niektórych świętych» (Варшава, 1824—1825) и др.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту